penicillus – grupa szczecinek
 Penicillus – rodzaj zielenic